Станг, Эмиль (старший) (1834—1912) — норвежский государственный деятель, трижды премьер-министр страны, юрист, лидер Консервативной партии
 Станг, Эмиль (младший) (1882—1964) — норвежский политический деятель левой ориентации, юрист, сын предыдущего